Sérgio Fonseca (Rio de Janeiro, 7 de agosto de 1944) é um letrista brasileiro, poeta, cronista e professor de português. Já teve mais de 200 músicas gravadas. Seus grandes parceiros constam Francis Hime, Paulino Soares, Toninho Nascimento, Wilsinho Saravá, Nilton Barros, Cláudio Camunguelo, entre outros.

Letristas do Rio de Janeiro (estado)
Cronistas do Brasil
Poetas do estado do Rio de Janeiro
Professores do estado do Rio de Janeiro
Naturais da cidade do Rio de Janeiro